Kruskal est un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :
les frères Kruskal (de nationalité américaine), connu tous les trois pour leur travaux en mathématiques :
William Kruskal (1919-2005)
Martin Kruskal (1925-2006)
Joseph Kruskal (1928-2010), auteur de l'algorithme de Kruskal
 (1954-), informaticien, fils de Martin Kruskal